Кыдзаёль — гидроним, распространенный в Республике Коми. Означает «Березовый ручей», от кыдз — «берёза» и ёль — «ручей», «лесная речка».

Реки

 Кыдзаёль (приток Кеджъёль)
 Кыдзаёль (приток Лемью)